Вангель Стефан Лежо (; 1 августа 1932, Фиери, Албанское королевство — 28 мая 1979, тюрьма Спач, НСРА) — албанский радиожурналист, диссидент-коммунист. Сторонник Хрущёвской оттепели, активный противник сталинистского режима Энвера Ходжи. Арестован Сигурими, приговорён к 25 годам заключения. Вместе с Фадилем Кокомани направил из тюрьмы письмо в ЦК АПТ с крайне резкими обличениями Ходжи и его политики. Вторично осуждён за создание подпольной «ревизионистской» организации в тюрьме Спач. Приговорён к смертной казни и расстрелян. После падения коммунистического режима признан борцом против тоталитарной диктатуры.

Учёба в годы «оттепели» 
Родился в малоимущей семье православных албанцев. С юности был коммунистическим энтузиастом, состоял в правящей компартии АПТ. Проявлял особый интерес к идеологической и пропагандистской деятельности. В 1954 направлен на учёбу в Советский Союз.

До 1959 Вангель Лежо учился в Москве на факультете журналистики МГУ. Его пребывание в СССР пришлось на период Хрущёвской оттепели. Лежо проникся духом XX съезда КПСС, симпатиями к Никите Хрущёву. В июне 1957 он участвовал в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Женился на русской девушке Инне, имел с ней дочь Ирину. Свободно владел русским языком.

Албанские «шестидесятники» 
Вернувшись в Албанию, Вангель Лежо поступил на Радио Тираны. Работал под руководством Фадиля Кокомани, также учившегося в СССР в годы Хрущёвской оттепели. Лежо занимался литературными программами и вещанием для детей. Вместе с Кокомани проводил «шестидесятнический» курс информационной и культурной политики, пропагандировал достижения советской культуры «оттепельных» времён. Такая линия шла вразрез со сталинистской идеологией АПТ и диктаторской политикой Энвера Ходжи. Однако Кокомани и Лежо до определённого предела имели поддержку директора албанского гостелерадио Петро Кито.

Практически всю жизнь Вангель Лежо оставался другом, единомышленником и соратником Фадиля Кокомани. Они совпадали идейно и ментально, вместе работали, занимали общие политические позиции. Сходными были даже такие черты, как увлечение музыкой и фантастической литературой. Закономерным образом они разделили общую судьбу.

В 1961 Энвер Ходжа порвал с хрущёвским СССР. Политика режима дополнительно ужесточилась. Репрессиям подверглись албанцы, известные тесными связями с Советским Союзом. Усилилась цензура в СМИ. Советским гражданам было предписано покинуть Албанию — это коснулось и Инны Лежо, с дочерью вернувшейся в Москву.

Подполье, арест, заключение 
Вангель Лежо, подобно Фадилю Кокомани, был сторонником теоретического коммунизма — как бесклассового и безгосударственного общества. Он придерживался идеологии, с конца 1960-х названной «социализм с человеческим лицом». Поэтому Лежо резко отвергал тоталитарный режим ходжаизма.

В 1962 Кокомани решил приступить к революционному сопротивлению. К своему другу немедленно примкнул Лежо. Они создали подпольную организацию антиходжаистов, в которую вошли также Трифон Джагика, Роберт Вулкани, Франко Сара, Тома Рафаэли, Ставри Рафаэли. Группа распространяла листовки антирежимного содержания — против Ходжи и Шеху, в поддержку позиции СССР в советско-албанском конфликте. В качестве агитационного материала использовались также стихи Трифона Джагики — откровенно антикоммунистического содержания. В некоторых случаях, с согласия Джагики авторство приписывал себе Лежо — будучи коммунистом, он, однако, вдохновлялся поэтической стороной произведений. По последующей версии следствия, готовилось покушение на Шеху, велось наблюдение за Кадри Хазбиу и самим Энвером Ходжей. Офицер албанской армии Джагика добывал для группы оружие.

Эти действия и намерения стали известны Сигурими. Вангель Лежо предложил побег — из албанского Поградеца через Югославию в СССР. В Москве он рассчитывал воссоединиться с семьёй. Бежать Вангьель Лежо пытался в июле 1963 года вместе с Франко Сарой. Помощь им оказывал Трифон Джагика (сам он не намеревался бежать вместе с ним, поскольку, будучи убеждённым антикоммунистом, планировал уйти не в СССР, а в Италию).

20 июля 1963 Лежо, Сара и Тома Рафаэли были выслежены и арестованы Сигурими. При них обнаружили материалы для быстрого изготовления лодки, лопаты, фонарь, и револьвер советского производства. Попытка сопротивления при аресте была быстро сломлена. Вскоре Сигурими арестовала остальных участников группы, включая Фадиля Кокомани (есть предположение, что основным информатором Сигурими выступила гражданская супруга Кокомани).

6 декабря 1963 суд приговорил Вангеля Лежо к 25 годам заключения. Столько же получил Фадиль Кокомани. Трифон Джагика и Тома Рафаэли были расстреляны. Другие участники получили длительные тюремные сроки.

Пятнадцать лет Вангель Лежо отбывал срок в различных тюрьмах и трудовых лагерях. В 1978 Лежо и Кокомани были доставлены в тюрьму Спач.

Обличительное письмо в ЦК 
Лежо и Кокомани понимали свою обречённость. Они решили выступить в последний раз — в форме письма в ЦК АПТ. Объёмный текст был написан 9 июля 1978 и отправлен официальным порядком в ноябре того же года.

Ярко, жёстко и с пафосом авторы письма обличают Энвера Ходжу и руководство АПТ. В стилистике текста сказываются литературно-публицистические навыки Кокомани и Лежо. Критика диктатора и правящей партии ведётся с марксистских позиций, авторы подчёркивают коммунистический характер своих убеждений.

Кокомани и Лежо называют Энвера Ходжу «главным капиталистом и рабовладельцем албанской земли», возглавляемую им систему — антинародной эксплуататорской тиранией. Очевидна их ненависть к диктатору — «тирану», «предателю», «Молоху», «Чичикову XX века», «Харону, перевозящему в ад». Неоднократно обращается внимание на социальное происхождение Ходжи из знатной и богатой семьи, звучат такие характеристики, как «бей», «торговец», «ростовщик».

Политический строй НСРА авторы характеризуют как «феодальную тиранию», «империю шпионов и пыточных подвалов, превзошедших фашистские». Негодуют по поводу привилегий бюрократической элиты на фоне народной нищеты. Выражают презрение к «якобы коммунистам», позволившим насадить культ личности Ходжи и систему, «какую мог создать лишь Мефистофель». В то же время экономическое устройство критикуется лишь за провалы и некомпетентность. Будучи марксистами и коммунистами, авторы не предлагают экономических реформ.

Особо выделяется запрет религии — как очередное безумие и преступление. Отмечается, что такие действия «противоречат марксистской диалектике, зато повторяют буржуазно-либеральный произвол» и «открывают дверь тайному возрождению веры». Смысл этого действия предполагается в самообожествлении Ходжи, которого авторы саркастично называют «тиранским божеством» и «олимпийцем».

Большое место в письме занимает прославление Советского Союза — «родины Октября, первой страны социализма, оплота коммунизма, победоносной космической державы», «большевистской партии» и лично «верного ленинца — великого Никиты Хрущёва» (возможно, длительный отрыв от информации мешал пониманию, насколько реалии брежневского застоя отличались от запомнившихся Кокомани и Лежо времён Оттепели).

По имеющейся информации, письмо было получено и прочитано Хюсни Капо и Рамизом Алией. Предполагается, что с ним ознакомился Энвер Ходжа. После этого смертный приговор авторам стал вопросом короткого времени.

Полный текст письма Фадиля Кокомани и Вангеля Лежо впервые опубликовала газета Панорама 26 июня 2011.

Приговор и казнь 
В тюрьме Спач находились сотни осуждённых по политическим статьям. В мае 1973 в Спаче произошло крупное восстание под антикоммунистическими лозунгами. Положение вновь обострилось в 1978, когда заключённые крайне негативно отреагировали на осуществлённый Энвером Ходжей разрыв с Китаем (в КНР в это время начинались масштабные реформы). Сигурими выявила в Спаче подпольную Националистическую организацию во главе с Джелалем Копренцкой и подготовку нового восстания. Письмо в ЦК дало повод завести против Лежо и Кокомани дело о «ревизионистском» подполье в заключении.

23 февраля 1979 были произведены внутритюремные аресты Фадиля Кокомани, Вангеля Лежо, Джелаля Копренцки и одиннадцати заключённых-националистов. 9 мая суд вынес приговоры. Лежо, Кокомани и Копренцка были приговорены к смертной казни и расстреляны 28 мая 1979.

Память 
После падения коммунистического режима в Албании Вангель Лежо реабилитирован и причислен к борцам против тоталитарной диктатуры.

29 мая 2019 в мемориальном центре бывшей тюрьмы Спач прошёл литературно-музыкальный вечер памяти Вангеля Лежо, Фадиля Кокомани и Джелаля Копренцки. Участвовали бывший заключённый Спача писатель и правозащитник Фатос Лубонья (история Лежо и Кокомани занимает значительное место в его творчестве), директор Института изучения преступлений коммунизма Агрон Туфа, министр культуры Албании Эльва Маргарити, посол Австрии в Албании Йохан Саттлер.

К отмечанию 40-летнего юбилея казни подключился премьер-министр Албании Эди Рама (комментаторы связали это с политическими трудностями премьера-социалиста — ставшего мишенью протестных выступлений, вплоть до сравнений с Ходжей, и нуждающегося в улучшении своего имиджа). 20 июня 2019 в Тиране прошла церемония символического перезахоронения Фадиля Кокомани и Вангеля Лежо в резиденции главы правительства. Местонахождение их могил по сей день неизвестно, поэтому в саду резиденции установлена только мемориальная доска. Их именами названа одна из площадей албанской столицы.

См. также 
 Фадиль Кокомани
 Тоди Лубонья
 Фадиль Пачрами

Примечания 

Диссиденты Албании
Журналисты Албании
Члены Албанской партии труда
Репрессированные в Албании
Расстрелянные в Албании
Реабилитированные в Албании
Выпускники факультета журналистики МГУ